Парада-де-Силь ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кальделас. Занимает площадь 62,43 км². Население 670 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Оренсе